Qaqqatoqaq bezeichnet:
 Qaqqatoqaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqatoqaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaqqatoqaq (Station), verlassene Station im Distrikt Sisimiut, Grönland